West Point este numele dat mai multor locuri.

Statele Unite

West Point, Alabama
West Point, Arkansas
West Point, California
West Point, Georgia
West Point, Illinois
West Point, Iowa
West Point, Kentucky
West Point, Mississippi
West Point, Nebraska
West Point, New York
West Point, Utah
West Point, Virginia
West Point, Wisconsin
West Point în Seattle, Washington
West Point pe Insula Whidbey

De asemenea, 

 West Point este numele sub care este cunoscută Academia Militară a Statelor Unite, aflată în West Point, New York.

Există de asemenea locații numite West Point:  

Insula West Point, una dintre Insulele Falkland
Farul West Point din Seattle
Monetăria West Point din New York

Mai există o localitate cu un nume asemănător:

Westpoint, Indiana

Hong Kong

West Point, Hong Kong.